Il TNA World Beer Drinking Championship è stato un titolo difeso nella Total Nonstop Action Wrestling (TNA) una federazione di wrestling statunitense. 
Fu introdotto al Genesis svoltosi l'11 novembre 2007 e rimase attivo fino al giorno della sua distruzione (6 marzo 2008) che avvenne durante una puntata di TNA Impact! e fu distrutto da Rhyno.

Tra le sue apparizioni ci fu anche quella del 10 febbraio 2008 ad Against All Odds dove fu difeso dal detentore (Eric Young) in un single match.

Storia 
Il titolo fu introdotto come parte della storyline di una faida già in corso tra James Storm ed Eric Young, per una volta fu vinto dopo una gara di bevuta di birra e una sola volta fu vinto dopo essere stato disputato tra i due avversari usando le stesse modalità di qualsiasi altro match stipulato.

Regni 
Ci furono tre soli regni nel corso della sua esistenza e Storm fu il primo ed ultimo campione.

Note

Voci correlate 
 Impact Wrestling
 TNA World Heavyweight Championship
 TNA X Division Championship
 TNA World Tag Team Championship
 TNA Knockout's Championship
 Impact Grand Championship
 TNA King of the Mountain Championship
 TNA Knockouts Tag Team Championship

Collegamenti esterni 
 

Titoli di Impact Wrestling